

Toponyme 

 Lullier, hameau de la commune de Jussy, en Suisse.

Patronyme 

 Jean Lullier (), lieutenant civil de la Prévosté de Paris, voir Jean-Simon de Champigny ;
 Claude Lullier (1510-1580), sculpteur de la Renaissance en Franche-Comté ;
 Jeanne Lullier, femme de Simon Renard (), conseiller de l'empereur Charles Quint ;
 Claude François Lullier, fondateur en 1644 du monastère bénédictin de La Roche Morey ;
 Louis-Marie Lullier (), procureur général syndic du département de Paris ;
 Charles Lullier (1838-1891), militaire français.

Volir aussi